Несмея́нов — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители:

 Несмеянов, Александр Николаевич (1899—1980) — советский химик-органик, ректор МГУ (1948—1951), президент АН СССР (1951—1961).
 Несмеянов, Анатолий Александрович (род. 1945) — российский стоматолог, челюстно-лицевой хирург, военный врач.
 Несмеянов, Андрей Николаевич (1911—1983) — советский радиохимик, член-корреспондент АН СССР, основатель кафедры радиохимии на химическом факультете МГУ, брат Ал. Н. Несмеянова.
 Несмеянов, Владимир Андреевич (1947—2007) — доктор химических наук, профессор.
 Несмеянов, Николай Васильевич (1868—1933) — педагог, директор Бахрушинского приюта, отец Ал. Н. Несмеянова и Ан. Н. Несмеянова.

Примечания